Leopold Emmanuel Jean Marie (Brussel, 20 mei 1984 - aldaar, 20 mei 1984) was het oudste kind van prins Nicolaas van Liechtenstein en prinses Margaretha van Luxemburg.

Prins Leopold van Liechtenstein stierf evenwel nog dezelfde dag. Als kleinzoon van groothertogin Josephine Charlotte van Luxemburg, de oudste zus van de Belgische koningen Boudewijn en Albert II, werd het lichaam bijgezet in de koninklijke crypte van Laken.

Huis Liechtenstein